Sezon 1968 był 38. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
23 gole - Tommy Lindholm (Turun Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1968 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii